«Три сестры» — советский художественный фильм, снят режиссёром Самсоном Самсоновым на киностудии «Мосфильм» в 1964 году по одноимённой пьесе А. П. Чехова. Премьера фильма состоялась 17 марта 1965 года.

Сюжет 
Одиннадцать лет назад генерал Прозоров, получив назначение, перевёз свою семью из Москвы в небольшой провинциальный город. Генерал умер, его взрослые дети — дочери Ольга, Маша и Ирина и сын Андрей, — не находя себе применения, мечтают вернуться в родную Москву. Жизнь распоряжается иначе: Андрей, видевший себя профессором Московского университета, неудачно женится на местной мещанке Наталье, которая подавляет его волю и прибирает к рукам дом Прозоровых; Маша, в 18 лет без любви выданная замуж за учителя гимназии Кулыгина, влюбляется в полковника Вершинина, командира расквартированной в городе батареи, женатого, имеющего малолетних дочерей.

Пристрастившись к азартным играм и запутавшись в долгах, Андрей оказывается вынужденным заложить их общий дом, все деньги достаются Наталье, которая постепенно вытесняет из дома сестёр Андрея. Старшая, Ольга, в конце концов поселяется в гимназии, где служит; Ирина готова бежать от Натальи куда глаза глядят, — она соглашается выйти замуж за барона Тузенбаха, чтобы уехать с ним в другой город и начать новую жизнь; но барона убивает на дуэли отвергнутый Ириной офицер Солёный.

В ролях 
 Любовь Соколова — Ольга
 Маргарита Володина — Маша
 Татьяна Мальченко — Ирина
 Леонид Губанов — Андрей
 Алла Ларионова — Наталья
 Леонид Галлис — Кулыгин
 Лев Иванов — Вершинин
 Олег Стриженов — Тузенбах
 Владимир Дружников — Солёный
 Константин Сорокин — Чебутыкин
 Павел Винник — Федотик

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Самсон Самсонов
 Режиссёр-постановщик — Самсон Самсонов
 Оператор — Фёдор Добронравов
 Художники-постановщики — Ипполит Новодережкин, Сергей Воронков
 Композитор — Василий Дехтерев
 Звукорежиссёр — Григорий Коренблюм

Примечания 

Фильмы СССР 1964 года
Фильмы Самсона Самсонова
Экранизации произведений Антона Чехова
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке